Ме́мфисская митропо́лия () — епархия Александрийской православной церкви с кафедрой в Гелиополисе (район Каира, Египет).

История 
Православные епископы города Мемфиса, древней столицы Египта, известны с IV века — так, епископ Антиох был участником Первого Вселенского Собора, епископ Иоанн Аркафа — противником святителя Александрийского Афанасия Великого.

Мемфисские титулярные митрополиты упоминаются в составе епископата Александрийской Православной Церкви в документах XVII-XVIII веков.

Мемфисская кафедра была восстановлена в 1968 году и является митрополией.

Архипастыри 
 Епископы Мемфисские
 Антиох (упом. в 325 году)
 Ахав (Архан, Иоанн Аркафа) (до 325 года — после 335 года), мелитианец
 Несторий (упом. ок. 340 года)
 Птолемей (упом. ок. 740 года), яковит (монофизит)
 Макарий (X век), яковит (монофизит)
 Авраам (XI век), яковит (монофизит)
 Хаил (XI век), яковит (монофизит)
 Филипп (?)

 Митрополиты Мемфисские
 Нектарий (Иорданидис) (21 ноября 1909 — 14 июля 1924)
 Иларион (Койверакис) (14 декабря 1968 — 17 января 1972), титулярный
 Никодим (Галиацатос) (1 декабря 1972 — 15 июня 1974)
 Дионисий (Хадживасилиу) (15 июня 1974 — 26 апреля 1988)
 Павел (Лингрис) (15 января 1998 — 15 августа 2013)
 Никодим (Приангелос) (с 23 ноября 2013)

Примечания

Литература 
 Stewart R. Memphis // CoptE. 1991. Vol. 5. P. 1586—1587\
 ῾Ημερολόγιον ᾿Εκκλησίας ᾿Αλεξανδρείας, 2013. — ᾿Αλεξάνδρεια, 2013. — Σ. 91-92.
 

Епархии Александрийской православной церкви
Православие в Египте